Ренни Джордж Айрт (; ) — южноафриканский , , автор криминальных романов.

Биография 
Работал иностранным корреспондентом агентства Reuters, освещавшим политические события во всем мире.

Литературную карьеру начал в 1969 году с публикации юмористического детектива «Snatch!» (Похищение!), который в 1976 году был экранизирован режиссёром Клодом Пиното под названием «Суперплут» с Ив Монтаном и Клодом Брассёром в главных ролях.

Второй шпионский роман «Once A Spy» опубликовал лишь в 1981 году. За ним последовали романы из серии о детективе-инспекторе Джоне Маддене:
 River of Darkness (1999)
 The Blood-Dimmed Tide (2003)
 The Dead of Winter (2009)
 The Reckoning (2014)
 The Death of Kings (2017).

В 2000 году награждён Гран-при полицейской литературы (Grand prix de littérature policière).

В настоящее время проживает в Италии.

Примечания

Ссылки 
 Rennie Airth
 Rennie Airth
 

Авторы детективной прозы